Nesbyen (gemeente), een gemeente in de Noorse fylke Viken
Nesbyen (plaats), een plaats in deze gemeente